El nombre Gervasio Guillot puede referirse a las siguientes personas:
Gervasio Guillot Muñoz (1897 - 1956), escritor y crítico literario uruguayo.
Gervasio Guillot Martínez (1933 - 2011), magistrado uruguayo.